Кохен:

 Кохен, Арналду (род. 1948) — бразильский пианист.
 Кохен, Йоб (род. 1947) — нидерландский политик, бургомистр Амстердама (2001—2010) и лидер Партии труда с 25 апреля 2010 года, учёный-юрист.
 Кохен, Хуан Луис (род. 1959) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

 Кохены (коэны) в иудаизме — еврейское сословие священнослужителей из рода потомков Аарона.

См. также
 Коэн